RVN steht für:

 Flughafen Rovaniemi in Finnland als IATA-Code
 Regionalverkehr Niederrhein, ein Busunternehmen mit Sitz in Wesel
 Republik Vietnam, siehe Südvietnam
 einen saarländischen Radiosender.

RVN